5 miejscowości w Polsce: 
 Gucin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Buczek 
 Gucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka 
 Gucin – osada w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin
 Gucin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Gucin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta

Część dzielnicy Mokotów w Warszawie:
 Gucin (Warszawa) – rejon miasta
 Gucin Gaj – park w Warszawie